Droga magistralna A7 (Łotwa)
 Droga magistralna A7 (Litwa)